Ханю:

Топоним 
 Ханю — город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.

Фамилия 
  (род. 1950) — японская гимнастка, бронзовая медалистка Азиатских игр в командном разряде (1974).
 Ханю, Наотакэ (род. 1979) — японский футболист.
 Ханю, Юдзуру (род. 1994) — японский фигурист.